99 Revolutions Tour — концертный тур американской панк-рок группы Green Day в поддержку трилогии ¡Uno! ¡Dos! ¡Tré!. Изначально тур назывался «¡Uno!, ¡Dos!, ¡Tré! Tour». Тур начался 6 августа 2012 года в Лос-Анджелесе.

С 2011 года группа играла на «секретных шоу», раскрывая ранее не слышанные песни трилогии. Первое такое шоу состоялось 14 августа в Tiki Bar в Коста-Меса. Последнее такое шоу прошло на Reading Festival 25 августа 2012.

15 сентября 2012 года группа сыграла в Ирвинг-плаза в Нью-Йорке. Шоу было записано и выложено на канал YouTube группы.

Во время этих шоу и ранних концертов тура был записан документальный фильм «¡Cuatro!».

Даты тура

Секретные шоу

99 Revolutions Tour 

Фестивали и различные выступления

 Этот концерт — часть «Summer Sonic Festival»
 Этот концерт — часть «Reading Festival»
 Этот концерт — часть «:en:Rock en Seine»
 Этот концерт — часть «Rock am See»
 Этот концерт — часть «iHeartRadio Music Festival»
 Этот концерт — часть «Rock am RingRock im Park»
 Этот концерт — часть «Rock am Ring»
 Этот концерт — часть «Pinkpop Festival»

 Этот концерт — часть «Rock the Beach Festival»
 Этот концерт — часть «Bråvalla Festival»
 Этот концерт — часть «Rock Werchter»
 Этот концерт — часть «Main Square Festival»
 Этот концерт — часть «Festival de Nîmes»
 Этот концерт — часть «Optimus Alive!»
 Этот концерт — часть «Bilbao BBK Live»

Отменённые и перенесённые выступления

Инцидент на iHeartRadio Music Festival 
21 сентября 2012 года группа выступала на «iHeartRadio Music Festival». Они полагали сыграть 45-минутный сет, но фактически были урезаны до 20. Когда табло перед сценой показало, что осталась одна минута, Билли Джо Армстронг начал ругаться на организаторов и разбил свою гитару о сцену. Через два дня после этого неожиданного всплеска, он начал проходить лечение от злоупотребления алкоголем и наркотиками. Лечение проходило с сентября 2012 года по январь 2013.

Даты концертов на это время были перенесены на март-апрель 2013 года или отменены

Состав 
Green Day
 Билли Джо Армстронг — вокал, гитара
 Майк Дирнт — бас-гитара, бэк-вокал
 Тре Кул — ударные
 Джейсон Уайт — гитара, бэк-вокал
Дополнительные музыканты
 Джейсон Фриз — клавишные, саксофон, бэк-вокал
 Джефф Матика — гитара, бэк-вокал

Примечания 

Концертные туры 2012 года
Концертные туры 2013 года